Victoria Island heißen folgende geographische Objekte:

 Victoria Island (Nigeria),  Halbinsel bei Lagos, Nigeria
 Victoria-Insel, Insel im Norden von Kanada
 Victoria-Insel (Russland), Insel in Russland
 Labuan (Insel), Insel in Malaysia